Der Fluch – film del 1925 diretto da Robert Land
 Der Fluch – film del 1988 diretto da Ralf Huettner
 The Grudge o Der Fluch – film del 2004 diretto da Takashi Shimizu